

Каліновиці — село в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Каліновиці — село в гміні Стшельце-Опольське Стшелецького повіту Опольського воєводства